Jeney ist der Familienname folgender Personen:

 László Jeney (1923–2006), ungarischer Wasserballer
 Ludwig Michael von Jeney (auch: Jennay; * 1723/1724; † 1797), Ingenieur, Kartograph, Schriftsteller und General